megyer, az egyik honfoglaló törzs
Megyer, keresztnév

Földrajz
 Magyarország
Megyer, község Veszprém megyében
Megyer, Budapest városrésze a IV. kerületben
Megyer, egykori falu Sajóhídvég mellett
Megyer és Füzesmegyer egykori falvak Tápiógyörgye területén
Megyer, Pécs városrésze

Bábonymegyer, Somogy megyében, Nagybábony és Koppánymegyer egyesítésével jött létre 1927-ben
Békásmegyer, Budapest városrésze a III. kerületben
Bélmegyer Békés megyében
Káposztásmegyer, Budapest városrésze a IV. kerületben
Kismegyer, Győr városrésze
Koppánymegyer (1908-ig Megyer), Somogy megyében, ma Bábonymegyer része
Megyer-hegy, hegy a Zempléni-hegységben, Sárospataktól északnyugatra
Mezőmegyer, Békéscsaba városrésze
Nógrádmegyer (1895-ig Megyer), Nógrád megyében
Pócsmegyer, község Pest megyében
Vasmegyer, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

 Románia
Magyarád Arad, korábban Zaránd megyében

 Szlovákia
Megyercs (szk. Čalovec), település a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban
Nagymegyer (szk. Veľký Meder, 1948–1990 Čalovo), város a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban
Tótmegyer (szk. Palárikovo, korábban Slovenský Meder), község a Nyitrai kerületben, az Érsekújvári járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok